Droga krajowa B5 – droga krajowa w północnej Austrii
 Droga krajowa B5 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  z północy na wschód, od granicy z Danią w Süderlügum przez Husum, Hamburg, Ludwigslust, Berlin, Frankfurt nad Odrą do granicy z Polską w Słubicach